Платформа — сукупність основних компонентів, набір комплектуючих, типові конструктивні і технологічні рішення, обладнання, що застосовується в конструкції автомобіля. Платформи використовуються для уніфікації процесу виробництва та комплектуючих. Дає можливість знизити вартість виробництва нових виробів, підвищити серійність і рівень автоматизації виробничих процесів. У рамках корпорації дозволяє всім підрозділам використовувати загальну платформу, скорочуючи витрати і час на розробку нових моделей.

Платформа — це не фіксований набір компонентів і вимог, від платформи до платформи вони можуть відрізнятися. Все те, що буде включено у платформу визначається її розробниками. Також платформа не завжди визначає характеристики майбутнього автомобіля (створені на базі однієї платформи автомобілі можуть потрапити в різні класи, мати різні технічні характеристики). Також можливі ситуації коли автомобілі однієї марки з різним кузовом та змінами будуть мати різну платформу.

Автомобілі зі спільними платформами 
Приклад автомобілів зі спільною платформою:

Легкові автомобілі

DaimlerChrysler 
 W164/X164/W251 (2004) Mercedes-Benz ML-Клас, Mercedes-Benz GL-Клас, Mercedes-Benz R-Клас
 W203(S203/CL203)/W209 (2000) Mercedes-Benz C-Клас (T-Modell, Sportcoupé), Mercedes-Benz CLK-Клас
 W221/C216 (2005): Mercedes-Benz S-Клас, Mercedes-Benz CL-Клас
 W211(S211)/C219: Mercedes-Benz E-Клас (T-Modell), Mercedes-Benz CLS-Клас
 W204 (2007): Mercedes-Benz C-Клас
 DaimlerChrysler LX-Платформа: Chrysler 300C, Dodge Magnum, Dodge Charger, Dodge Challenger (з 2005; LX-Платформа базується на основі Mercedes-Benz W210)

DaimlerChrysler/Mitsubishi 
 Z: Smart Forfour, Mitsubishi Colt

Fiat 

 Punto3 : ZFA199 Fiat Grande Punto, Opel Corsa D, Alfa Romeo MiTo
 Punto2 : ZFA188 Fiat Punto, Lancia Ypsilon, Fiat Idea, Lancia Musa, Fiat Palio, Fiat Palio Weekend
 Bravo: ZFA182 Fiat Bravo, Fiat Brava, Fiat Marea, Fiat Marea Weekend, Fiat Marengo, Fiat Coupe, Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 146, Lancia Lybra, Fiat Multipla, Fiat Stilo,Alfa Romeo 156, Alfa Romeo 147
 Bravo2 : ZFA198 Fiat Bravo, Lancia Delta
 Tipo: ZFA160 Fiat Tipo, Fiat Tempra ZFA159, Fiat Tempra S.W., Lancia Delta, Lancia Dedra, Lancia Dedra SW, Alfa Romeo 155, Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo GTV

Fiat/PSA 
 Fiat Ulysse: Fiat Ulysse, Lancia Zeta, Peugeot 806, Citroën Evasion
 Fiat Ulysse: Fiat Ulysse, Lancia Phedra, Peugeot 807, Citroën C8
 Fiat Ducato: ZFA244/250: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
 Fiat Scudo: Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroën Jumpy

Fiat/Ford 
 Fiat Panda: ZFA169 : Fiat Panda (Побудований в 2003), Fiat 500 ZFA150 (Побудований в 2007), Ford Ka (Побудований в 2009)

Ford 
 B2: Ford Fiesta (Bj. 1996), Ford Puma, Mazda 121 (ідентичний Fiesta)
 B3: Ford Fiesta (Bj. 2002), Ford Fusion, Mazda 2
 C1: Ford Focus (2.Gen.) = Volvo S40/Volvo V50, Mazda 3
 CD132: Ford Mondeo (Mk3), Jaguar X-Type, Mazda 6
 D3/P2: Volvo S60/Volvo V70/Volvo XC70, Volvo S80, Volvo XC90, Різні моделі Ford для ринку США
 CD3: Ford Edge, Lincoln MKX, Mazda CX-7

GM 
 Gamma (GM4200): Opel Corsa A + B, наступні моделі GM
 Gamma (GM4300): Opel Corsa C, Opel Tigra Twintop, Opel Meriva A, Opel Combo B
 Gamma (SCCS / Punto3-ZFA199): Fiat Grande Punto, Opel Corsa D, Fiat Linea, Fiat Fiorino, Fiat Qubo, Citroën Nemo, Peugeot Bipper, Alfa Romeo MiTo, Fiat Doblò II, Opel Meriva B
 Gamma II: Chevrolet Spark M300/ Daewoo Matiz Creative, Chevrolet Aveo B, Opel Corsa E

 Delta: Opel Astra G відповідно H, Opel Zafira A відповідно B (Платформа була змінена модель міняється тільки в деталях)
 Delta II: Opel Astra J, Opel Zafira C, Opel Ampera, Chevrolet Cruze, Chevrolet Volt

 GM2900: Opel Vectra A + B, Opel Calibra, Saab 900 II, Saab 9-3 I, Saab 9-5
 Epsilon: Opel Vectra C, Opel Signum, Saturn Aura, Saab 9-3, Cadillac BLS, Chevrolet Malibu
 Epsilon II: Opel Insignia, Saab 9-5 II, Buick LaCrosse (2009)

 Kappa: Opel GT (Roadster), Pontiac Solstice, Saturn Sky, Daewoo G2X
 GMT360: Chevrolet TrailBlazer, GMC Envoy, Isuzu Ascender, Saab 9-7X
 Theta Premium / TE / Theta-Epsilon: Saab 9-4X, Cadillac SRX

Porsche 
 987: Porsche Boxster, Porsche Cayman

PSA 
 106/Saxo/T1: Peugeot 106, Peugeot 206, Citroën Saxo
 N: Citroën ZX, Peugeot 306, Citroën Xsara, Citroën Xsara Picasso
 D/X/Z: Peugeot 405, Peugeot 406, Peugeot 607, Citroën Xantia
 PF1: Peugeot 1007, Peugeot 207, Citroën C2, Citroën C3, Citroën C3 Pluriel
 PF2: Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot Partner, Citroën C4
 PF3: Peugeot 407, Citroën C5, Citroën C6

PSA і Toyota 
 B-0: Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Aygo

Renault/Nissan 
 B: Renault Modus, Renault Clio III, Renault Twingo II, Nissan Micra, Nissan Note, Dacia Logan, Dacia Sandero
 C: Renault Megane III, Renault Koleos, Renault Kangoo II, Renault Scénic III, Renault Fluence, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail II, Samsung QM5, Samsung SM3 II
 D: Nissan Maxima (A35), Nissan Murano II, Renault Laguna III, Samsung SM5 III, Renault Latitude

Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley 
 PQ21/A01 (1974): VW Polo I, VW Derby I , Audi 50
 PQ22/A02 (1981): VW Polo II, VW Derby II
 PQ23/A03 (1994): VW Polo III, Volkswagen Polo Classic, VW Lupo, Seat Ibiza II, Seat Cordoba I, Seat Inca, Seat Arosa, Volkswagen Caddy II
 PQ24/A04 (2002): VW Polo IV, VW Fox, Audi A2, Seat Ibiza III, Seat Cordoba II, Škoda Fabia I, Škoda Fabia II, Škoda Roomster
 PQ25/A05 (2008): VW Polo V, VW Polo Sedan, VW Ameo, Audi A1, Seat Ibiza IV
 PQ25+/A05+ (2012): Škoda Rapid, Seat Toledo IV
 PQ31/A1 (1974): VW Golf (1. Покоління), VW Jetta (1. Покоління)
 PQ32/A2 (1983): VW Golf (2. Покоління), VW Jetta (2. Покоління)
 PQ33/A3 (1991): VW Golf (3. Покоління), VW Vento (= Jetta 3. Покоління), Seat Toledo (1. Покоління)
 PQ34/A4 (1997): VW Golf (4. Покоління), VW Bora (= Jetta 4. Покоління), VW New Beetle, Škoda Octavia (1. Покоління), Seat Leon (1. Покоління), Seat Toledo (2. Покоління), Audi A3 (1. Покоління), Audi TT (1. Покоління)
 PQ35/A5 (2003): VW Golf (5. Покоління), VW Jetta (5. Покоління), Škoda Octavia (2. Покоління), Seat Leon (2. Покоління), Seat Toledo (3. Покоління), Audi A3 (2. Покоління), VW Touran, VW Caddy Life, VW Golf Plus, Seat Altea, Seat Altea XL, Audi TT (2. Покоління)
 PQ35/A6 (2008): VW Golf (6. Покоління), VW Scirocco (3. Покоління)
 PQ35 LC (2010) VW Jetta (6. Покоління)
 PL45 (1996): VW Passat (3B/3BG), Audi A4
 PL45+ (1996): Škoda Superb (1. Покоління), VW Passat (3B) китайська модель (Подовжена платформа PL45) — (обидві моделі доступні тільки в версії седан)
 PQ46 (2005), модифікована платформа Golf V: VW Passat (3C), VW Eos, Škoda Superb (2. Покоління)
 PL61: VW Phaeton, Bentley Continental GT, Bentley Continental Flying Spur
 PL63: Audi A8 (Версія PL61 з алюмінієвих деталей)

Volkswagen, Audi і Porsche 
 PL71: VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7

Мінівени

GM 
 Opel Agila, Suzuki Wagon R (ідентичні)

Volkswagen і Ford 
 B-VX62: VW Sharan I, Seat Alhambra I, Ford Galaxy I (ідентичні)

Фургони і мікроавтобуси

DaimlerChrysler/Volkswagen 
 VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter (2006)

Fiat і PSA 
 U/V: Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Fiat Scudo
 SEVEL X2-ZFA250: Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato III
 MCV Fiorino: ZFA225 : Fiat Fiorino 2008, Citroën Nemo, Peugeot Bipper

PSA 
 M49: Peugeot Partner, Citroën Berlingo (ідентичні)

Renault/Nissan і GM 
 Renault Kangoo, Nissan Kubistar (ідентичні)
 W83: Opel/Vauxhall Vivaro, Renault Trafic II, Nissan Primastar
 X70: Renault Master, Nissan Interstar, Opel Movano

Автомобілі
Будова автомобіля